Nahrávací studia DOA je fiktivní místo z knih o Percym Jacksonovi od R. Riordana. Na toto místo spisovatel umístil podsvětí.

Popis 
Budova nahrávacích studií je postavena z černého mramoru. Uvnitř najdete velkou místnost s jedním výtahem a spoustou křesel. To je recepce. Tam vládne Charón. V podsvětí se již neplatí drachmami, ale pokud je člověk má, je to výhoda. Berou tam také karty. Na recepci zůstávají ti, co nemůžou zaplatit za převoz a pokud je Charón nechce do podsvětí pustit pravděpodobně tam zůstanou navěky. Ve spodním patře kam jede výtah se nachází kostlivý člun který převáží mrtvé přes řeku styx. Na druhém břehu se nachází tři chodby. Dvě jsou nadepsány STANOVIŠTĚ S OBSLUHOU a třetí RYCHLÁ SMRT. Kdo se vydá na stanoviště s obsluhou musí čelit porotě stávající se z různých známých lidí. Nejčastěji tam jsou Shakespeare, Mínos nebo Jefferson. Kdo se vydá rychlou smrtí jde rovnou na Asfodelová pole. Ty jsou obrovské ale zároveň přeplněné těmi miliardami mrtvých. Dále se tam nachází Tartar. Ten není pouze v podsvětí, některé vchody se nachází např. i v Labyrintu. Pak je Persefonina zahrada a nakonec Hádův palác. Ten je postaven z černého kamene a má částečně připomínat Olymp aby se Hádovi nestýskalo.

Hádés 

Hádes je nejstarší z Kronových synů. Byl vyhnán z Olympu a smí se tam ukázat jen při zimním slunovratu. Percy mu omylem v prvním díle donesl Mistrovský blesk i když ho chtěl ve skutečnosti získat. Hádes ho pak obvinil ještě z toho že ukradl přilbici temnoty (Dokáže člověka proměnit na tmu). Když s bratry porazil Krona losoval o to co mu připadne. Později obvinil Dia že podváděl a žádal aby mohl vládnou alespoň slunci. Hádes se pak odebral do podsvětí kam odnesl i Persefonu. Hádes dokonce nemůže ani mít své místo v táboře.
Děti Háda
 Hitler
 Napoleon
 Saddám Husajn
 Nico di Angelo
 Bianca di Angelo a další..

Zaměstnanci

Charón 
Charón je už po dlouhou dobu převozníkem do podsvětí. Od té doby co tato funkce existuje je také recepčním. Nenávidí jméno Cheírón protože si ho lidé s jeho jménem pletou. Rád by si nechal zvýšit plat ale Hádes tvrdí že ho s tím Charón štve a dokud se nezbaví svých italských obleků odmítá mu platit víc.

Lítice 
Lítice jsou oblíbenými nestvůrami Háda. Jedna z nich, Tísifoné, napadla Percyho protože si myslela že je zlodějem. Pak se Percy utkal i s jejími sestrami. Na konci prvního dílu zjistí že to Arés ukradl Přilbici temnoty a Hádovi to dosvědčí. Ten na oplátku pustí Sally.

Nestvůry

Kerberos 
Kerberos je strážcem podsvětí. Je to čistokrevný Rotvajler. Rozezná od sebe mrtvé a živé. Živé do podsvětí nepustí. Annabeth se kolem něj dostala tím že mu hodila míček. Na konci Zloděje blesku Percy apeluje na Háda aby si s Kerberem hrál. Jestli ho Hádes poslechl o tom už není zmínka.

Pekelný pes 
Pekelní psi jsou nejvyužívanější nestvůry proti hrdinům. Jsou to obrovští černí mastifové kteří můžou být velcí až 8 metrů dlouzí. V prvním díle Percyho napadl Pekelný pes velikosti nosorožce a málem ho zabil, ale byl zastřelen Cheírónem. Ve čtvrtém díle obrovský pes, který se jmenoval paní O´Learyová, mu zachránil život a zúčastnil se bitvy o tábor. Paní O´Learyová prý zabírala celý jídelní pavilon tábora, takže byla jedním z největších pekelných psů (pro představu - asi jako tank nebo popelářské auto).

Odkazy 
 Česká kniha
 Americká kniha
 Britská kniha

Percy Jackson a Olympané
Fiktivní místa